

Lokalizacje

Francja 
 Heimersdorf – miejscowość

Niemcy 
 Heimersdorf – dzielnica Kolonii